est un mot anglais signifiant « chuchotement ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film d'horreur américano-canadien sorti en 2007.
 Whisper : Libres comme le vent, film d'équitation allemand sorti en 2013 et ses suites : Whisper 2, Whisper 3 : La Chevauchée sauvage et Whisper 4 : La Légende de la guerrière.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur ABC.

Épisode 

 , titre original de Murmures,  de la  de  ;
 , titre original de Les Démons de la brume,  de la  saison de .

Musique

Groupe 

 , groupe américain de funk, soul et disco, originaire de Los Angeles.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Thomas Anders sorti le  ;

 , album des Whispers sorti le .

Chanson 

 , chanson de Superbus présente sur l'album Sunset sorti en 2012 ;
 , single de Lacy J. Dalton sorti le  ;
 une chanson d'Elton John, vers 1990-91...
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ian Brown présente sur l'album Music of the Spheres sorti le .